Indianapolis je lahko:

 Indianapolis, mesto v Indiani, ZDA
 USS Indianapolis, ime več plovil Vojne mornarice ZDA

Glej tudi

 Indianapolis 500, vsakoletna ameriška dirka
 Indianapolis Motor Speedway, dirkališče v Indianapolisu